Höper ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Höper (1894–1971), deutscher Kürschnermeister und Politiker
 Britta Höper (* 1969), deutsche Hörspiel- und Drehbuchautorin
 Hans-Jochen Meyer-Höper (1935–2014), deutscher Konteradmiral
 Richard Höper (1911–1986), deutscher Turner
 Wolfgang Höper (1933–2020), deutscher Schauspieler, Musiker und Sänger